Nedwed ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Nedwed (1929–2013), österreichischer Politiker (SPÖ) und Techniker
 Karl Nedwed († 2014), österreichischer Eishockeyfunktionär
 Max Nedwed (1902–1975), österreichischer Jurist, Gestapobeamter und SS-Führer